Carruth ist der Familienname folgender Personen:

 Hayden Carruth (1921–2008), US-amerikanischer Dichter 
 Mac Carruth (* 1992), amerikanischer Eishockeyspieler 
 Michael Carruth (* 1967), ehemaliger irischer Boxer
 Milton Carruth (1899–1972), US-amerikanischer Filmeditor
 Shane Carruth (* 1972), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Caruth
 Karuth